Enock Molefe (1968. június 4. –) dél-afrikai nemzetközi labdarúgó-partbíró.  Teljes neve: Tshotleno Enock Molefe. Egyéb foglalkozása: tanár.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1998-ban lett az I. Liga játékvezetője. A nemzeti játékvezetéstől 2013-ban vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Dél-afrikai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2000-től tartotta nyilván partbírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Utolsó nemzetközi mérkőzése az Angol labdarúgó-szövetség megalakulásának 150. évfordulóját ünneplő rendezvényen volt. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2013-ban a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Finnországban a 2003-as U17-es labdarúgó-világbajnokságon, Peruban a 2005-ös U17-es labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB Jerome Damon játékvezető partbírójaként foglalkoztatta.

2003-as U17-es labdarúgó-világbajnokság

2005-ös U17-es labdarúgó-világbajnokság

2009-es U17-es labdarúgó-világbajnokság

---

A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a Dél-afrikai, 2010-es labdarúgó-világbajnokságon közreműködő 30 játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott lehettek a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA JB delegálta az utazó keretbe.

A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB Jerome Damon játékvezető állandó társaként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 2.

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Afrika Kupa 
Egyiptoma 25., a 2006-os afrikai nemzetek kupája, Ghána a 26., a 2008-as afrikai nemzetek kupája, Angola a 27., a 2010-es afrikai nemzetek kupája labdarúgó tornát rendezte, ahol CAF JB asszisztensként vették igénybe szolgálatát. Mindegyik tornán 4-4 alkalommal foglalkoztatták.

2006-os afrikai nemzetek kupája

Afrikai Nemzetek Kupája mérkőzés

2008-as afrikai nemzetek kupája

Afrikai Nemzetek Kupája mérkőzés

2010-es afrikai nemzetek kupája

Afrikai Nemzetek Kupája mérkőzés

Olimpia 
Kína fővárosa, Peking adott otthont a XXIX., a 2008. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornájának, ahol a FIFA JB Jerome Damon játékvezető egyik állandó társaként alkalmazta.

2008. évi nyári olimpiai játékok

Források 

Dél-afrikai labdarúgó-játékvezetők
1968-ban született személyek
Élő személyek